Okręty US Navy o nazwie USS  "Gloucester":
 Pierwszy "Gloucester" był kanonierką zbudowaną w 1891. Służył w czasie wojny hiszpańsko-amerykańskiej.
 Drugi "Gloucester" (PF-22) był fregatą patrolową typu Tacoma. Zwodowany w 1943.

Gloucester